Riverbend kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Riverbend (Montana)
Riverbend (Washington)